Blåskägg kan syfta på:

 Blåskägg – en saga av Charles Perrault, upptagen i Gåsmors sagor 1697, fransk originaltitel La Barbe-bleue

Personer 
 Gilles de Rais (1404–1440), Baron de Rais, medeltida seriemördare
 Henri Landru (1869–1922), fransk seriemördare, kallad "den franske riddar Blåskägg".
 Robin Page (1932–2015), brittisk konstnär och medlem av Fluxus, kallad "Bluebeard"

Musik 
 Riddar Blåskägg – en operett (premiär 1866) med musik av Jacques Offenbach, fransk originaltitel Barbe-Bleue
 Riddar Blåskäggs borg – en opera av Béla Bartók från 1911
 Ariane et Barbe-Bleue - en opera av Paul Dukas från 1907
 Ritter Blaubart - en opera av Emil von Reznicek från 1920

Litteratur 
 Blåskäggs åttonde hustru (pjäs) – en pjäs av Alfred Savoir, fransk originaltitel La huitième femme de Barbe-Bleue
 Blåskägg (roman) – en roman från 1987 av Kurt Vonnegut, originaltitel "Bluebeard, the Autobiography of Rabo Karabekian (1916–1988)"
 Kapten Blåskägg – en roman från 2014 av Martin Widmark ur deckarserie om Nelly Rapp

Film 
 Barbe-bleue – en  fransk stumfilm från 1901 av Georges Méliès
 Barbe-bleue – en fransk film från 1972 av Edward Dmytryk, se Den bestialiske
 Blåskäggs åttonde hustru (1923) – en  amerikansk film från 1923. 
 Blåskäggs åttonde hustru (1938) – en  amerikansk film från 1938 i regi av Ernst Lubitsch.
 Bluebeard  – en  film från 1944 av Edgar G. Ulmer, se I skuggan av Notre Dame

Se även 
 Rödskägg